Hippomenes () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Hippomenes (Sohn des Megareus), Gemahl der Atalante
 Hippomenes (Sohn des Poseidon)
 Hippomenes (Genosse des Teukros), von Agenor getötet
 Hippomenes (Archon), vierter Archon mit zehnjähriger Amtszeit in Athen